Ángel Petisme (Calatayud, 1961) es un músico, compositor, escritor, y poeta, con una abundante y variada obra. Ha sido incluido en antologías de poesía, entre las que destaca la de Postnovísimos, recopilación en la que Luis Antonio de Villena le nomina como máximo exponente de la corriente  “sensibilidad del rock”. Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas (italiano, francés, inglés, checo, árabe, búlgaro, alemán y ruso), habiendo colaborado como articulista en diferentes medios de radio y prensa y con un extenso currículo de recitales y conciertos por ciudades de Europa, Oriente y América.

Biografía 
Nació el 17 de enero de 1961 en Calatayud (Zaragoza). A los ocho años sus padres emigraron a Zaragoza, donde cursó el Bachillerato y se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Fundó la revista "Narra" y el grupo de "Jóvenes Poetas Aragoneses" donde publicó sus primeros poemas. Colabora como crítico en las páginas del diario "Aragón-Express" bajo el seudónimo de Norma Fashion y Caín Petisme.

Carrera musical 

En 1983 formó el grupo musical "¿Qué es el optimismo?" y debutó en la Plaza de Toros de Zaragoza junto a los grupos de la "Movida madrileña". Se trasladó a Madrid, donde estudió Filología Italiana además de solfeo y canto en el Taller de músicos de Madrid. 

En 1984 publicó "Cosmética y terror", su primer libro de poemas, con una acogida excelente por parte de la crítica. Realizó conciertos con "¿Qué es el optimismo?" por las salas de Madrid: Rockola, Ágapo, Astoria, Yasta, Templo del Gato, etc. Fundó junto a Pedro Navarrete (posteriormente, miembro de Radio Futura) el grupo "Ciao, Michele". En 1986, Luis Antonio de Villena lo incluyó en la ya clásica antología "Post-novísimos". En 1987 Leopoldo Alas  publica su poesía en Virgo, el primer número de Signos. En el mismo año junto a Javier Vargas, de la actual "Vargas Blues Band", montó "Los Sin Techo", un grupo eléctrico y bastante salvaje. Se editaron dos canciones ("Un hombre, una chica, una guerra" y "Ciegos delante de un espejo") en Rocco Records. En 1989 publicó "El Océano de las Escrituras". Fue amnistiado por el rey tras haberse declarado objetor de conciencia radical en 1987.

En 1990 fundó con otros amigos la asociación "Madrid, Calle de la Cultura" en defensa de los artesanos, de la música en vivo y en contra del cierre de los bares del concejal Matanzo: realizó un macro-concierto en el Palacio de los Deportes y el sencillo "Toque de queda en Madrid". Comenzó a colaborar regularmente con artículos de opinión en revistas y prensa diaria. Salió a la calle su primer disco en solitario "La habitación salvaje" en Discos Zarel y publica, a la par, un nuevo libro de poemas en "Prensas Universitarias" con el título "Habitación Salvaje".

En 1992 firmó con Fonomusic y grabó "Turistas en el Paraíso", con la presencia de Antón Reixa rapeando y Enrique de Melchor a la guitarra flamenca. En 1993 publicó "Amor y cartografía". Cantó junto a Paco Ibañez, Labordeta y Javier Krahe, entre otros, en el Concierto a favor de los Inmigrantes Latinoamericanos en el Teatro Principal de Zaragoza. En febrero de 1994, en Chile, compuso parte de las canciones de su nuevo disco, que grabó a su vuelta a España. A principios del verano Fonomusic le propuso presentarse al concurso para el Festival de Benidorm y así promocionar su disco. Petisme alegó que "el día que decidiera suicidarse lo haría en privado".

En 1995, después de un año congelado, salió a la luz "El Singapur", su nueva entrega discográfica. Participó en el Concierto por los Pueblos Indígenas y realizó una gira por teatros como artista invitado de Luis Eduardo Aute. Cantó también en dos canciones de "Alevosía". En diciembre comenzó sus colaboraciones semanales en la emisora de radio Onda 10 (Onda cero), dentro del programa "Déjate besar" de Jorge Albi y Ángela Beato. En 1996 editó su libro "Constelaciones al abrir la nevera" en Hiperión, con prólogo de Carlos Edmundo de Ory; y terminó su relación discográfica con Fonomusic, editando "Bailando en campos minados", un sencillo que incluye tres canciones en directo y acústico. Realizó una gira por locales pequeños de España y Francia para presentar "Constelaciones...". Apareció en la "Antología de Poesía Aragonesa Contemporánea". Sus poemas han sido traducidos en antologías y publicaciones de diversos países y sus canciones en distintas recopilaciones. A finales de 1997 salió el Libro-disco "Cierzo (álbum)" en el marco de la Colección LCD El Europeo, con el libro de poemas "El desierto avanza". En el proyecto colaboraron el escritor Ignacio Martínez de Pisón, el actor Francisco Rabal, el pintor Ignacio Fortún y numerosos miembros de grupos aragoneses, como El Niño Gusano, Los Precarios, Distrito 14,Los Guisante, Joaquín Carbonell y Josu García..

En 1998 realizó una larga gira de presentación de "Cierzo" y grabó para el disco de homenaje a Jackson Browne "Cántame mis canciones", una versión en castellano de "Call it a loan". Producida por Gonzalo Lasheras,, la canción se grabó entre Madrid y Los Ángeles, y en ella participó Jennifer Warnes, colaboradora habitual de los discos de Leonard Cohen o Jackson Browne. Al mismo tiempo se embarcó en un viejo proyecto muy deseado por Petisme: dedicarle un disco entero a su cineasta preferido: Buñuel. Tras dos años de trabajo, documentación exhaustiva y revisión de toda la cinematografía, se editó en formato disco-libro en febrero de 2000 "Buñuel del desierto". Petisme comenzó la "Gira de los Buñuelitos", que pretendía seguir los pasos de Buñuel y sus exilios por las ciudades donde habitó. Comenzó el día 22 de febrero en Calanda (Teruel), en los actos conmemorativos del centenario del cineasta, cantando para unos espectadores de excepción, entre ellos el príncipe Felipe de Borbón y Yoko Ono. Buñuel y las circunstancias le llevarán de gira por Zaragoza, Madrid, París, ciudades de Francia, Alemania y Holanda, además de España. Fue imposible llevar la gira hasta ciudades como Nueva York y Los Ángeles y acabarla en México D.F. donde reposan las cenizas de Buñuel. En junio de 2000 se publicó su nuevo libro de poemas "Buenos días, colesterol". En diciembre de 2000, Petisme para celebrar diez años de trayectoria discográfica, cerrar el  y un ciclo de creación y agitación, revisitó y publicó su primer disco "La habitación salvaje" y lo acompañó de "Mi zoo privado", canciones breves inéditas, escritas a lo largo de la década, y basadas en aquel libro de poemas.

En 2001 realizó algunos conciertos puntuales multitudinarios contra el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro y se encerró durante varios meses para componer más de cincuenta canciones. Ese año la AIPEP (Asociación Independiente de Periodistas, Escritores y Profesionales de Internet" le concedió, ex-aequo con Ángel Guinda, el Premio al Mejor Escritor del 2000 por su libro "Buenos días Colesterol".. En enero de 2002 comenzó a escribir su bitácora en Internet. Grabó las canciones de "Metaphora", continuó con sus conciertos y escribió "El Profeta" para el montaje teatral "Pablo Gargallo, un grito en el desierto".

En diciembre de 2002 viajó a Nueva York para participar en el ciclo “Iberian Tribes”. Realizó conciertos en Tribes Gallery y The Bowery Poetry Café. En enero de 2003 comenzó a colaborar con la "Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género" y se desplazó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. En febrero de 2003, un mes antes de la invasión, viajó a Irak para decir "no a la guerra", apoyar a la población civil y realizar un concierto por la paz en Bagdad. Fruto de esa experiencia intensa será el libro “El cielo de Bagdad”, que editó en 2004. Sus royalties se destinaron para los hospitales y la población de Faluya, atacada por el ejército estadounidense.

En septiembre de 2003 estrenó junto con El Mecánico del Swing, un nuevo proyecto musical bajo el nombre de Sacco y Vanzetti y grabaron un disco en directo en la sala Galileo Galilei de Madrid. También a principios de 2004 publicó el libro de ciber-poemas “Cuatro días de alquiler”. En febrero y marzo viajó a Palestina para condenar la construcción del “Muro de la Vergüenza”, por parte de Israel y participar en varios conciertos. Escribió a su vuelta el libro de poemas “Insomnio de Ramalah” publicado a finales de 2005 y “Donde lloran los olivos”, un diario en prosa todavía inédito. Viajó a Argel a un encuentro hispano-saharaui y cantó en el teatro Le Mouggard. También trabajó con el Sushi Quintet (un cuarteto de cuerda más percusión dirigido por Luis Cosme González) y realizaron el espectáculo “Amor entre las cuerdas” registrado en disco en Zaragoza y editado en octubre de 2005. En diciembre realizó una gira por Centroeuropa y en enero viajó a México.

A lo largo de 2006 se editó “Teoría del color” (antología de sus mejores poemas) y “Éxitos secretos”, una recopilación de sus mejores canciones más tres temas nuevos, un DVD con videoclips, realizó conciertos por ciudades del mundo y rarezas más un libreto con textos de escritores recreándose en su canción favorita.

Un alto en el camino 

En abril de 2007, durante un concierto, sufrió una lesión en la muñeca que le impedirá tocar la guitarra y le obligará a operarla. Tras casi un año de rehabilitación y silencio musical y literario reapareció con el libro "Demolición del Arco Iris" y el disco "aguaCero" realizado para la Expo de Zaragoza

A finales de 2008 obtuvo el Premio Internacional Claudio Rodríguez de poesía por su libro "Cinta transportadora" que publicó Hiperión en primavera de 2009. A finales de mayo de 2009 publicó un nuevo disco titulado "Río Ebrio".

El libro Canciones. Del corazón a los labios (Hiperión, 2012) recoge toda su poesía cantada. 

En 2014 cumplió 30 años como poeta publicando El lujo de la tristeza en Olifante, la misma editorial que apostó por él en 1984.

En 2015 se editó el libro disco BarrioAndante, junto a Luis Farnox, que va por su segunda edición.

En 2016 vio la luz Mapa de besos, un cómic con 22 de sus mejores poemas, y El dinero es un perro que no pide caricias (Premio Miguel Labordeta).

En 2017 se publica El faro de Dakar (Ed. Renacimiento), un viaje emocional por el corazón del continente africano.

En 2018, Desacorde, para celebrar sus 40 años sobre los escenarios, nos regaló el libro disco Yo pude ser Letizia (cuentos canallas) y el disco en directo Ceniza y sudor (1977-2017).

A finales de 2019 publica su nuevo disco Pilar inspirado en la pérdida de su madre y dos de sus mejores amigos en apenas dos meses. También el libro de poemas La camisa de Machado (Ed. Isla de Siltolá), que obtuvo desde Collioure el Prix Internacional de Littérature Antonio Machado 2019.

Premios y galardones 

 Premio Sial, año 2000, por su poemario "Buenos días, colesterol".
 VII Premio internacional de poesía Claudio Rodríguez, 2008 por su poemario "Cinta transportadora".
 XXVII Premio Jaén de Poesía 2011 por su libro "La noche 351".
 Premio Miguel Labordeta 2015 por "El dinero es un perro que no pide caricias".
Prix International de Littérature Antonio Machado 2019 por "La camisa de Machado".

Obra

Bibliografía 

 Cosmética y terror (Olifante, 1984)
 El Océano de las Escrituras (Ediciones Libertarias, 1989)
 Habitación Salvaje (Prensas Universitarias Zaragoza, 1990)
 Amor y cartografía (Lola editorial, 1993)
 Constelaciones al abrir la nevera (Hiperión, 1996)
 El desierto avanza (El Europeo, 1997)
 Buenos días colesterol (Sial, 2000)
 Cuatro días de alquiler (Lola editorial, 2003)
 El cielo de Bagdad (Xordica,2004)
 Soñar en Palestina (La Torre degli Arabeschi, 2005)
 Insomnio de Ramalah (Eclipsados, 2005)
 Teoría del color (Antología 1977-2006) (Sial, 2006)
 Demolición del Arco Iris (Baile del sol, 2008)
 Cinta transportadora (Hiperión,2009)
 El océano de las Escrituras (reedición ampliada y corregida. El ángel caído, 2010)
 Poemails (Ediciones Amargord,2011)
 La noche 351 (Ediciones Hiperión, diciembre de 2011)
 Canciones. Del corazón a los labios (Ediciones Hiperión,2012)
 Lupanar de Greenwich (Los Imaginantes Ediciones,2012)
 Fast food for Freaks (Desacorde ediciones,2014)
 El lujo de la tristeza (Olifante,2014)
 El sur del tiempo (Antología poética 1984-2015) (Sediento, 2015)
 BarrioAndante Un libro disco de Luis Farnox y Ángel Petisme (Desacorde ediciones, 2015)
 Mapa de besos Un liricómic de Josema Carrasco y Ángel Petisme (Amargord,2016)
 El dinero es un perro que no pide caricias (Gobierno de Aragón, 2016)
 El faro de Dakar (Renacimiento, 2017)
 Yo pude ser Letizia (Cuentos canallas)(Desacorde, 2018) 
 La camisa de Machado (Isla de Siltolá, 2019)
 Nuestra venganza es ser felices (Tranvía verde,2020)

Discografía 

 La habitación salvaje (1990)
 Turistas en el Paraíso (1992)
 El Singapur (1994)
 Bailando en campos minados (1996)
 Cierzo (1997)
 Buñuel del desierto (2000)
 Mi zoo privado (2001)
 Metaphora (2003)
 Sacco y Vanzetti (junto con el Mecánico del Swing) (2004)
 Amor entre las cuerdas (2005)
 Éxitos secretos (2006)
 aguaCero (2008)
 Río Ebrio (2009)
 Under wood songs (canciones inéditas 1987-1989) (2010)
 El ministerio de la felicidad (2014)
 Barrioandante (Luis Farnox/Angel Petisme) (2015)
 Ceniza y sudor (directo) (2018) 
 Pilar (2019)

Referencias

Enlaces externos 
 Página web y blog
 Antología poética
 Vídeos
 Facebook
 Petisme en YouTube

Nacidos en Calatayud
Cantautores de Aragón
Escritores de la provincia de Zaragoza
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Músicos de Aragón
Poetas de Aragón